

Sigle 
 General Motors Europe – divisione europea di General Motors
 Gestore dei mercati energetici
 Gianni Monduzzi Editore – casa editrice italiana fondata da Gianni Monduzzi
 Global Medium Engine – famiglia di motori del gruppo FCA

Codici 
 GME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Homyel / Gomel (Bielorussia)
 gme – codice ISO 639-5 delle lingue germaniche orientali

Mineralogia 
 Gme – abbreviazione di gmelinite

Note